Ecgfrith est le nom de deux monarques anglo-saxons :
 Ecgfrith, roi de Northumbrie de 670 à 685 ;
 Ecgfrith, roi de Mercie en 796.

Homonymie dynastique